Эрзрумя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Эрзрумян, Ншан Хачатурович (род. 1979) — армянский футболист.
 Эрзрумян, Сергей Хачатурович (род. 1980) — армянский футболист.